Ризер  (англ. Reaser, нем. Rieser) — фамилия. 

Известные носители:

 Ризер, Михаэль (1828—1905) — австрийский художник.
 Ризер, Отем (род. 1980) — американская актриса.
 Ризер, Элизабет (род. 1975) — американская актриса.

См. также 
 Райзер